Crazy for You – musical z muzyką George’a Gershwina
 Crazy for You – album Earla Klugha
 Crazy for You – album Davida Hasselhoffa
 Crazy for You – album Best Coast
 Crazy for You – singel Madonny
 Crazy for You – singel Let Loose